Открытый чемпионат Германии 2013 — 107-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2013 году турнир прошёл с 14 по 20 июля. Соревнование продолжало европейскую летнюю серию грунтовых турниров, расположившуюся в календаре между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Хуан Монако
 в парном разряде —  Давид Марреро и  Фернандо Вердаско

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном турнире был Роджер Федерер (тогдашняя пятая ракетка мира). Швейцарец, заявившийся на немецкий турнир впервые с момента понижения его статуса, не без труда добрался до полуфинала, где на двух тай-брейках проиграл одному из «открытий» соревнования: Федерико Дельбонису, начинавшему приз с отборочного турнира. Аргентинец, занимавший на момент жеребьёвки соревнования 114-ю строчку в одиночной классификации, долгое время и претендовал на общую победу, выиграв в финальном матче первый сет и долгое время играя на равных с двенадцатым сеянным чемпионата — Фабио Фоньини — во втором, но в итоге упустил сначала сет, а затем и матч. Итальянец, за неделю до этого выигравший приз базовой категории ATP в Штутгарте, за эти четырнадцать дней выиграл столько же финалов на подобном уровне, сколько до этого сыграл.

Парный приз достался несеянной команде Мариуш Фирстенберг / Марцин Матковский, на пути к титулу переигравшей три из четырёх сеянных команд. В финале поляки на решающем тай-брейке переиграли второй альянс турнира: Александра Пейю и Бруно Соареса. Успех Марцина и Мариуша стал четвёртым кряду титулом мононациональных пар на гамбургских кортах.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Фабио Фоньини обыграл  Федерико Дельбониса со счётом 4-6, 7-6(8), 6-2.
 Фоньини выигрывает 2-й титул за карьеру в основном туре ассоциации.
 Дельбонис уступает свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Д. Шварцман
| RD1-score03-1=63
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Р. Хасе
| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=7| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= А. Зверев
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Р. Баутиста
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Ф. Дельбонис
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Ю. Райстер
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= П. Андухар
| RD1-score13-1=7| RD1-score13-2=64
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Д. Турсунов
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= Е. Янович
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=7| RD2-seed02=
| RD2-team02= Р. Хасе
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=

64| RD2-seed03=
| RD2-team03= Р. Баутиста
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= Ф. Вердаско 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= Т. Робредо
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Ф. Дельбонис
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6| RD2-seed07=
| RD2-team07= Д. Турсунов
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Ж. Шарди
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=61
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= Е. Янович
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3=r
| RD3-seed02=14
| RD3-team02= Ф. Вердаско
| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Ф. Дельбонис
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Д. Турсунов
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=14
| RD4-team01= Ф. Вердаско
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=68
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= Ф. Дельбонис
| RD4-score02-1=65
| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3=6}}

 Секция 3 

 Секция 4 

 Парный турнир 
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский''' обыграли  Александра Пейю /  Бруно Соареса со счётом 3-6, 6-1, [10-8].
 Фирстенберг выигрывает 1-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Матковский выигрывает 1-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии

 Мировой тур ATP 2013 года
 Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 

Германия
Теннис
Июль 2013 года
2013